Berto, diminutivo de Alberto o Roberto, hace referencia a varios artículos:

Personas
 Berto (nombre), nombre propio de origen germano.
 Augusto Berto (1889-1953) compositor, bandoneonista y director de orquesta de Argentina.
 Berto, exfutbolista del Real Oviedo.
 Berto, futbolista del Sporting de Gijón.

Ficción
 Berto (troll), personaje ficticio de la novela El hobbit, de J. R. R. Tolkien.